119 км — остановочный пункт тупикового ответвления Вербилки — Дубна Савёловского направления Московской железной дороги в Талдомском городском округе Московской области.

Остановочный пункт расположен на перегоне Соревнование — Большая Волга между платформами Мельдино́ и Карманово и состоит из одной прямой высокой боковой платформы полной длины (рассчитана на приём двенадцативагонного электропоезда), расположенной с западной стороны от пути. Платформа имеет электрическое освещение, защитный навес для пассажиров и кассовый павильон. Турникетами не оборудована.
На платформе имеют остановку все электропоезда линии Москва-Дубна/Большая Волга (кроме экспрессов).

Восточнее платформы проходят шоссе А104 и канал имени Москвы. В 70 метрах к юго-востоку от платформы расположен железнодорожный переезд автодороги, связывающей шоссе А104 с деревней Филиппово. Вдоль этой дороги между платформой 119 км и Филиппово расположено несколько садоводческих товариществ.

Вблизи платформы имеется остановка «2-й участок» автобусных маршрутов № 24 Талдом — Дубна и № 55 Дмитров — Дубна.

На расстоянии около 500 метров к востоку от платформы расположен памятник природы областного значения «Мельдинская колония сизых чаек».

В августе 2010 года в лесном массиве, расположенном западнее платформы за каналом имени Москвы, произошёл масштабный лесной пожар.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Платформа 119 км на портале РЖД.
 Расписание движения электропоездов через пл. 119 км.
 Дубненская ветка.

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Талдомского городского округа